Загайний Віталій Анатолійович, (нар. 29 червня 1971 року, місто Луцьк) - український політик, громадський діяч, державний службовець. 

Керівник управління регіональної політики Міністерства внутрішніх справ України (2022-2023)

Заступник голови Львівської ОДА (2021-2022)  

Перший заступник голови Чернігівської ОДА (2020-2021) 

2014 – 2020 рр. голова правління ГО Центр громадянських ініціатив, тренер, консультант, модератор, організатор публічних ділових подій за напрямком реформа децентралізації, ефективне самоврядування, самоорганізація спільнот та громад, проектний менеджмент, місто Львів.  

2010 – 2014 рр. заступник голови Львівського регіонального відділення Асоціації міст України, місто Львів.

2008 – 2010 рр. директор ГО Центр досліджень місцевого самоврядування, місто Львів.

2005 – 2007 рр. керівник департаменту проектів, керівник департаменту регіонів, голова виконавчого комітету Громадянської партії «ПОРА», місто Київ.

2004 – 2005 рр. директор Львівського комунального підприємства «Спортресурс», місто Львів.

1999 – 2004 рр. помічник-консультант депутата Верховної Ради України Тараса Стецьківа, Михайла Косіва, місто Львів. У липні 2000 року склав присягу державного службовця.

1998 – 1999 рр. керівник молодіжної громадської організації «Асоціація молодіжних організацій Львівщини», місто Львів.

1996 - 1998 рр. робота у сфері лісового господарства на посадах помічника лісничого Сильненського лісництва, майстра лісопильного цеху Цуманського ДЛГ на Волині та заступником директора приватного лісозаготівельного підприємства у Львівській області.

1995 – 1996 рр. голова профкому студентів Українського державного лісотехнічного університету, місто Львів.

1990 - 1995 рр. студент Українського державного лісотехнічного університету, місто Львів.

Освіта

2021 рік випуску, Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка, кваліфікаційний рівень  – магістр, спеціальність – «Публічне адміністрування» 

2011 рік випуску, Львівський державний університет фізичної культури, аспірантура

2004 рік випуску, Львівський державний університет фізичної культури, кваліфікаційний рівень – спеціаліст, спеціальність - «Олімпійський та професійний спорт», кваліфікація - тренер-викладач

1995 рік випуску, Український державний лісотехнічний університет, кваліфікаційний рівень – спеціаліст, спеціальність «Лісо інженерна справа», кваліфікація - інженер-технолог.

1990 – рік випуску, Шацький лісний технікум, спеціальність «лісове господарство» кваліфікація - майстер лісу, диплом з відзнакою. Під час навчання у 1988 році здобув звання майстер спорту з дзюдо, посвідчення №238810.

Державні службовці України XXI століття